Eberle pode referir-se a:

 Abramo Eberle
 Metalúrgica Abramo Eberle
 Prédios da Metalúrgica Abramo Eberle
 Palacete Eberle

Desambiguação